Женуйи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Женуйи — в департаменте Шер.
 Женуйи — в департаменте Сона и Луара.